Azeri kan syfta på:

 Azeri – ett språk i Azerbajdzjan, se Azerbajdzjanska

Geografi

Estland 

 Aseri, ort i Aseri kommun i landskapet Ida-Virumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar